Histories (televisieprogramma)
 Histories (erfgoed)